Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 10 по 16 февраля 2019 года в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте—апреле 2019 в городе Летбридж (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) команда скипа Брюса Моуэта, победившая в финале команду скипа Глена Мёрхэда. Бронзовые медали завоевала команда скипа Росса Патерсона.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по усечённой системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал; 1-я команда против 2-й). Третья команда в полуфинале встречается с проигравшим в первом матче. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в матч 1-й команды против 2-й этапа плей-офф
  Проходят в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 15 февраля, 12:00

Полуфинал. 15 февраля, 19:00

Финал. 16 февраля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2019

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2019

Спорт в Шотландии в 2019 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2019 года